Class este un nume propriu care se poate referi la:

 Class, formație dance din România, înființată în 1995
 Class Mob, companie producătoare de mobilă din România
 Class IT Outsourcing, companie de servicii de externalizare IT din România
 Mercedes-Benz GL-Class, SUV construit de producătorul de automobile german, Mercedes-Benz

A se vedea și 

 Clasă (dezambiguizare)
 Claas (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii